Barnesdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barnesdale (Georgia)
 Barnesdale (Oregon)